Schimrock ist der Nachname folgender Personen:

 Gunar Schimrock, deutscher Handballtorwart
 Georg Schimrock, deutscher Architekt mit Sitz in Berlin, am 23. Juli 1925 in das Berliner Handelsregister eingetragen 

Kategorie:Begriffsklärung